Gillbachbahn oder Gilbachbahn ist für folgende Bahnen gebräuchlich:

 die Gilbachbahn GmbH von 1937, eine Gesellschaft mit 20.000 Reichsmark Stammkapital zur Vollendung der (Normalspur-)Bahn zwischen Neuss und Rommerskirchen.
 Gillbachbahn oder Gilbachbahn, umgangssprachliche Bezeichnung für die Bahnstrecke Rheydt–Köln-Ehrenfeld
 Gillbachbahn, eine Museumsfeldbahn, die vom Feldbahnmuseum Oekoven betrieben wird.

Namensgeber für diese Bezeichnungen sind der Gillbach oder der Gillgau. Die Schreibweise mit nur einem l ist älter und heute weniger gebräuchlich.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen